Estação Mercado do Artesanato — estação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió, Maceió, Alagoas, Brasil
 Estação Mercado (Trensurb) — estação do Metrô de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
 Estação Mercado (Biotrén) — estação do Biotrén, Chile
 Estação Mercado (Metrô de Caracas) — estação do Metrô de Caracas, Venezuela

Mercado